ETAR bezeichnet:
 den ICAO-Code der Ramstein Air Base
 das Freilichtmuseum Etar in Gabrowo, Bulgarien

Abkürzung